Лувеньга (река) — река в Мурманской области России.
 Лувеньга (село) — село в муниципальном районе Кандалакша Мурманской области.